A 2009-es alpesisí-világkupa versenysorozata 2008. október 25-én kezdődött az ausztriai Söldenben. A 43. világkupaidény zárása 2009. március 15-én a svédországi Åreban volt. Az összesített világkupa-győzelmet a norvég Aksel Lund Svindal és az amerikai Lindsey Vonn nyerte. A nemzetek kupáját Ausztria nyerte, egyéni világkupában azonban csak egy szakági elsőség jutott nekik.

Versenynaptár

Rövidítések

Férfiak

Nők

Csapatverseny

Világkupa végeredménye: Férfiak

Összetett

Végeredmény 36 verseny után.

Lesiklás

Végeredmény 9 verseny után.

Szuperóriás-műlesiklás

Végeredmény 5 verseny után.

Óriás-műlesiklás

Végeredmény 8 verseny után.

Műlesiklás

Végeredmény 10 verseny után.

Kombináció

Végeredmény 4 verseny után.

Világkupa végeredménye: Nők

Összesített

Végeredmény 34 verseny után.

Lesiklás

Végeredmény 7 verseny után.

Szuperóriás-műlesiklás

Végeredmény 7 verseny után

Óriás-műlesiklás

Végső eredmény 8 verseny után.

Műlesiklás

Végeredmény 9 verseny után.

Kombináció

Végeredmény 3 verseny után.

Nemzetek kupája

Összesített

Végeredmény 70 verseny után.

Férfiak

Végeredmény 36 verseny után.

Nők

Végeredmény 34 verseny után.

Források

Külső hivatkozások
 FIS-ski.com - A világkupa állása
 Ski Racing.com - U.S.-based magazine - az alpesisí hírei
 U.S. Ski Team.com - az alpesisí hírei

Alpesisí-világkupák
Alpesisivilagkupa